Le nom James P. Hogan est porté par les personnes suivantes :
  (1941–2010), un écrivain de science-fiction anglais.
 James Patrick Hogan (1890-1943), un réalisateur, scénariste, acteur, producteur et directeur de la photographie américain.

Voir aussi